Немецкие подводные лодки
U-165 (1918)
U-165 (1942)